Tango Bar bezeichnet:
 Tango Bar (1935), argentinisch-amerikanischer Film von John Reinhardt
 Tango Bar (1987), argentinisch-puerto-ricanischer Film von Marcos Zurinaga